Memoriał Dienisa Tena 2021 – szóste zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Challenger Series 2021/2022. Zawody rozgrywano od 28 do 30 października 2021 roku w hali Barys Arena Ice Palace w Nur-Sułtan.

W konkurencji solistów zwyciężył Rosjanin Piotr Gumiennik, zaś wśród solistek Białorusinka Wiktorija Safonowa. W parach tanecznych triumfowali Rosjanie Anastasija Skopcowa i Kiriłł Aloszyn.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2021
2021 w łyżwiarstwie figurowym